Щ-315 —  изначальное название нескольких подводных лодок проекта Щ — «Щука».
«Щ-315» называлась до 1937 года ПЛ «Щ-403»
«Щ-315» называлась до 1939 года ПЛ «Щ-139» («Щ-423»)